Arlanch steht für:
 Arlanch (Trentino), Ort in der Gemeinde Vallarsa, autonome Region Trentino-Südtirol, Italien

Arlanch ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Rachele Arlanch (* 1995), italienische Schauspielerin und Miss Italien
 Francesco Arlanch (* 1975), italienischer Drehbuchautor